Кањада Чика има више значења:

 Кањада Чика (Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кањада Чика (Исмикилпан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Кањада Чика (Куајука де Андраде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Кањада Чика (Тевизинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику